Nonet (música), és una composició que requereix nou instruments o veus alhora o un grup musical format per nou persones.
 En poesia, un nonet és un poema de nou línies, amb la primera línia contenint nou síl·labes, la següent vuit, i així fins a la darrera línia d'una síl·laba
 En ciències de la computació, un nonet és un grup de dades de nou bits (en comptes del més comú byte (octet) de 8 bits)

 En física (espectroscòpia), un nonet és un espectre de ressonància magnètic nuclear estructura amb nou pics
 En física de partícules, un nonet és un conjunt de partícules (p. ex. mesons) que es transformen com a representació nou-dimensional d'un grup de simetria donat.
Pàgines de desambiguació